Burpee Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burpee Hill (Merrimack County, New Hampshire, 331 m)	
 Burpee Hill (Merrimack County, New Hampshire, 431 m)	
 Burpee Hill (Washington)